Baschkirow oder Baschkirowa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Walerjewitsch Baschkirow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Alexandrowitsch Baschkirow (1931–2021), russischer Pianist
 Jelena Dmitrijewna Baschkirowa (* 1958), russische Pianistin
 Sergei Gennadjewitsch Baschkirow (* 1977), russischer Biathlet